Il Sagawa Shiga football Club, in passato Sagawa Express Soccer Club, è stata una squadra sportiva professionale giapponese della regione Shiga. Il team era membro della Japan Football League (JFL) dal 2007 (data in cui è stata fondata la società) al 2012.

Palmarès

Altri piazzamenti

Terzo posto: 2012

Rosa

Collegamenti esterni 
 

Società calcistiche giapponesi